Онопріє́нко — українське прізвище, утворене від Онопрій — народної форми канонічного імені Онуфрій. Відомі носії:

 Онопрієнко Анатолій Юрійович — серійний вбивця.
 Онопрієнко Андрій Михайлович — український кінооператор.
 Онопрієнко Валентин Іванович — доктор філософських наук, професор, історик науки, зав. відділом ЦДПІН імені Доброва.
 Онопрієнко Валентин Федорович — український кінооператор.
 Онопрієнко Віктор Іванович (1834—1905) — начальник Петербурзького губернського жандармського управління, генерал-лейтенант.
 Онопрієнко Віталій Сергійович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України.
 Онопрієнко Володимир Володимирович (1977—2021) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Онопрієнко Галина Вікторівна — радянська спортсменка, гандболістка, бронзова призерка Олімпіади 1992 року.
 Онопрієнко Євген Федорович — український кінодраматург.
 Онопрієнко Іван Олексійович — Герой Радянського Союзу, брав участь у форсуванні Дніпра та визволенні Черкас 1943 року.
 Онопрієнко Леонід Микитович (1935—2012) — відмінник охорони здоров'я України
 Онопрієнко Максим Валентинович — український продюсер кіно-, телевиробництва, генеральний директор Запорізької Незалежної Телерадіокомпанії «TV5».
 Онопрієнко Олександр Васильович (1837 — не раніше 1917) — генерал від артилерії, учасник російсько-турецької війни 1877—1878 років.
 Онопрієнко Олександр Валерійович (1988—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017.
 Онопрієнко Олександр Олександрович (1874—1962) — російський генерал, учасник Білого руху.
 Онопрієнко Сергій Павлович — полковник Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни 2014—2017.
 Онопрієнко Пилип Петрович (1919—2005) — заслужений військовий льотчик СРСР.

Примітки 

Українські прізвища